A Primeira Divisão de 1966-67 foi a 33.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo quinto título da história do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Eusébio jogador do Sport Lisboa e Benfica foi o melhor marcador da época, tendo marcado 31 golos.

Promoções e despromoções 1967/1968

Despromovidos à Segunda Divisão 1967/1968
 Atlético
 Beira Mar
Promovidos à Primeira Divisão 1967/1968
 Tirsense
 Barreirense

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1966 em Portugal
Futebol de 1967 em Portugal